Piikasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Piikasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott), 
 Piikasaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Piikasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel), 
 Piikasaari (ö i Norra Savolax), Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar